

Automobili 
 Lancia Augusta – autovettura prodotta dalla Lancia tra il 1933 e il 1936

Geografia 
 Australia
 Augusta – città dell'Australia Occidentale
 Germania
 Augusta (Augsburg) – città della Baviera vedi anche Augusta Vindelicum
 Circondario di Augusta – circondario della Svevia (Baviera)
 Italia
 Augusta – comune della provincia di Siracusa
 Stati Uniti d'America
 Augusta – capoluogo della contea di Woodruff, Arkansas
 Augusta – capoluogo della contea di Richmond, Georgia
 Augusta – villaggio situato nello Stato dell'Illinois
 Augusta – città della contea di Butler, Kansas
 Augusta – città della Contea di Bracken, Kentucky
 Augusta – capitale del Maine
 Augusta – villaggio della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Augusta – charter township della Contea di Washtenaw, Michigan
 Augusta – città della Contea di Saint Charles, Missouri
 Augusta – census-designated place della contea di Lewis and Clark, Montana
 Augusta – città della contea di Oneida, New York
 Augusta – città della contea di Eau Claire, Wisconsin

Persone 
 Claudia Augusta – figlia dell'imperatore romano Nerone
 Giulia Agrippina Augusta – augusta dell'Impero romano e madre dell'imperatore Nerone
 Santa Augusta – santa dalla Chiesa cattolica

 Cristoforo Augusta (1550 circa – 1600 circa) – pittore italiano
 Josef Augusta (1946 – 2017) – hockeista su ghiaccio ceco, fino al 1992 cecoslovacco
 Patrik Augusta (n. 1969) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio ceco

Sport 
 FC Augusta – squadra tedesca di calcio
 AS Augusta – squadra italiana di calcio a cinque

Storia romana 
 Augusta – titolo imperiale romano
 Historia Augusta – raccolta di biografie di imperatori e usurpatori romani

Geografia 
 Augusta Auscorum
 Augusta Bracarensis
 Augusta Bagiennorum
 Augusta Emerita
 Augusta Eporedia
 Augusta Euphratensis
 Augusta Libanensis
 Augusta Felix Nola
 Augusta Perusia
 Augusta Praetoria
 Augusta Raurica
 Augusta Suessionum
 Augusta Taurinorum
 Augusta Traiana
 Augusta Treverorum
 Augusta Vindelicum
 Augusta Viromanduorum
 Isca Augusta
 Augusta Raurica, sito archeologico romano in Svizzera

Legioni
 Legio II Augusta
 Legio III Augusta
 Legio VIII Augusta

Strade
 Via Claudia Augusta – strada transalpina romana
 Via Julia Augusta – strada consolare romana

Altro 
 Augusta – nome proprio femminile
 Augusta – famiglia di ragni dell'Ordine Araneae
 254 Augusta – asteroide del sistema solare
 Biblioteca Augusta – biblioteca comunale di Perugia

Altri progetti